Clarive es un fabricante español de software de DevOps.

Historia 

Clarive nació en el año 2010 como VASSLabs, S.L., parte del grupo VASS, empresa de servicios TI también con sede en España. En 2014, VASSLabs realiza una ampliación de capital con los inversores Inveready y Bankinter Capital con el objetivo de expandir internacionalmente la empresa. Tras la reestructuración del capital, la compañía fue renombrada Clarive Software. Durante los años 2015 y 2016, Clarive se ha expandido internacionalmente abriendo oficinas en Amberes, Bélgica, Londres y Nueva York.

En noviembre de 2016, Clarive y CollabNet anuncian un acuerdo internacional de colaboración para el mercado norteamericano y global.

Producto 

El producto principal de Clarive es la plataforma Clarive Lean Application Delivery. Clarive es una herramienta de software del área de DevOps denominado Application Release Automation (ARA) y su función principal es orquestar la entrega continua del software y automatizar los procesos de despliegue de aplicaciones y provisión de infraestructuras de punto a punto.

Clarive implementa conceptos de varias disciplinas como DevOps, lean, ITIL y agile y utiliza recursos como tableros Kanban y automatización y modelado de workflow para gestionar y coordinar los esfuerzos para las pruebas, configuración y puesta en producción de aplicaciones de software.

Reconocimiento 

En el año 2015, en su primer año tras lanzarse al mercado internacional, Clarive fue nombrado "Cool Vendor" por la firma de analistas Gartner. Durante 2016 Clarive fue reconocido como fabricante líder en DevOps, avalado por varios informes de analistas de mercado como Ovum, Forrester y visionario en el primer Cuadrante Mágico de Application Release Automation de Gartner.

Referencias 

Empresas con sede en Madrid
Empresas de software de España
Empresas de software
Empresas fundadas en 2010